Callas kan syfta på följande:

 Maria Callas, en grekisk-amerikansk operasångerska (1923–1977)
 Callas, Var, kommun i departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrike